Алексей Николаевич Калмыков:
* Калмыков, Алексей Николаевич (род. 1954) — народный депутат СССР .
 Калмыков, Алексей Николаевич (1988—2022) — майор, Герой Российской Федерации.